Cristóbal Jiménez puede referirse a:

 Cristóbal Jiménez (1956), cantante y político venezolano.
 Cristóbal Jiménez Ramírez (1945), político comunista español.
 Cristóbal Halffter, (1930) compositor clásico y director de orquesta español.
 Cristóbal Jiménez Encina (1866–1956), médico y poeta español